Breindl ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Breindl (* 1958), deutsche Germanistin
 Robert Breindl (1909–1995), deutscher Fußballspieler